Смит може да се отнася за:

 Смит (сериал) (2006), американски сериал
 Алва Смит (р. 1946) – ирландска общественичка
 Артър Смит – американски журналист (1887 – 1945)
 Артър Смит – американски пътешественик (1866 – 1939)
 Бенджамин Ли Смит – шотландски полярен изследовател (1828 – 1913)
 Джедидая Смит – американски пътешественик (1799 – 1831)
 Джордж Смит – няколко души с това име
 Робърт Смит (р. 1962) – американски финансист